Das Opera Euro Rapid war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 6. Februar bis zum 14. Februar 2021 stattfand. Es war das dritte Turnier der Champions Chess Tour 2021.

Übertragung 
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in zehn Sprachen kommentiert.

Modus 

Für das Turnier war ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar ausgelobt, 30.000 US-Dollar davon erhielt der Sieger.

Teilnehmer 
Für dieses Turnier haben sich die ersten 8 Spieler der Tourwertung qualifiziert. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, dass die Premiumuser von Chess24.de und Tourpassinhaber Spieler in das Turnier wählen. Während des ersten Turniers konnte unter den in der Vorrunde ausgeschiedenen Spielern gewählt werden. Bis zum 2. Januar 2021 bestand noch die Möglichkeit einen der folgenden Spieler zu wählen:

 Anish Giri

 Lê Quang Liêm

 Ding Liren

 Vidit Gujrathi
 Peter Svidler
 Sergey Karjakin
 P. Harikrishna
 Sam Shankland
 Alexander Grischtschuk

Die zwei Spieler mit den meisten Stimmen nehmen am Turnier teil.

Kann der Spieler mit den meisten Stimmen nicht am Turnier teilnehmen rückt der Spieler mit den zweitmeisten Stimmen nach.

Gewählt wurden die beiden Spieler Ding Liren und Alexander Grischtschuk. Eine Wildcard für die Teilnahme am Turnier erhielten Anish Giri, Leinier Dominguez, Jan-Krzysztof Duda, Vidit Gujrathi, Sam Shankland und Matthias Blübaum.

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 6. Februar bis 8. Februar statt.

Die ersten acht Spieler waren für das Viertelfinale qualifiziert. Bei Punktegleichheit wurde durch eine Feinwertung über die Reihenfolge entschieden.

Play-offs 
Die Play-offs fanden vom 9. Februar bis 14. Februar statt.

*Entscheidung ist in der dritten Partie durch eine Armageddon-Partie gefallen.

Weblinks 

 Offizielle Internetseite der Opera Euro Rapid
 Offizielle Internetseite der Champions Chess Tour 2021

Einzelnachweise 

Schachturnier
Sportveranstaltung im Internet
Schachveranstaltung 2021